NGC 1817 (другое обозначение — OCL 463) — рассеянное скопление в созвездии Тельца.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Скопление содержит 12 массивных переменных звёзд типа Дельты Щита и две затменные двойные системы.

Примечания 

 

1817
Телец (созвездие)
Рассеянные скопления